A 2020-as Formula–3 belga nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2020-as szezonjának hatodik versenyhétvégéje volt, amelyet augusztus 28. és augusztus 30. között tartottak meg a Circuit de Spa-Francorchamps versenypályán. A versenyeket a Formula–1 belga nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első versenyt Lirim Zendeli, míg a másodikat Logan Sargeant nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Megjegyzés:
 – Dennis Hauger, Mikhail Belov és Bent Viscaal nem érték el a 107%-os időlimitet, azonban a versenyeken elindulhattak.

Első verseny

Második verseny

Megjegyzés:
 – Oscar Piastri pályaelhagyás általi előnyszerzésért öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Dennis Hauger és Mikhail Belov elkerülhető baleset okozásáért öt másodperces időbüntetést kaptak.
 – Frederico Malvestti elkerülhető baleset okozásáért tíz másodperces időbüntetést kapott.
 – Mikhail Belov átlépte a megendett sebességhatárt a virtuális biztonsági autós fázis alatt, ezért egy öt másodperces időbüntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - 1. verseny
Hivatalos eredmény - 2. verseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek 
2020-as Formula–1 belga nagydíj
2020-as Formula–2 belga nagydíj

Belga
Autóversenyzés Belgiumban